

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Broniszowice – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Otmuchów 
 Broniszowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bodzechów